

Cinema e televisione 
Trial by Fire – film per la televisione del 1995
Trial by Fire – film per la televisione del 2000
Trial by Fire – film per la televisione del 2008
La verità negata (Trial by Fire) – film del 2018 diretto da Edward Zwick

Letteratura 
 Trial by Fire – romanzo di fantascienza di Charles E. Gannon

Musica 
 Trial by Fire – EP dei Testament del 1988
 Trial by Fire - Live in Leningrad – album di Yngwie Malmsteen del 1989
 Trial by Fire – album dei Journey del 1996
 Trial by Fire – album di Yelawolf del 2017